Список лучших европейских синглов журнала «Music & Media» и лучших 100 альбомов Европы 2008 года.

Ссылки 

 Billboard European Hot 100
 Billboard European Albums

См. также 

 2008 в музыке 
 Список хитов номер один в Европе 

Списки хитов № 1 в European Hot 100 Singles
Списки хитов № 1 2008 года